

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Olivier Rebbot (1949-1981), photographe et photojournaliste français.
 Philippe Rebbot, acteur et réalisateur français, neveu de Sady Rebbot.
 Sady Rebbot (1935-1994), acteur français.
 Jérôme Rebbot (1963-), fils du précédent, acteur français spécialisé dans le doublage.

Homonymie
Homonymie de patronyme